Леден — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония
 Леден — коммуна во Франции, в департаменте Эна